Mljet ist:
 Mljet, kroatische Insel in der Adria vor der Küste Süddalmatiens
 Mljet (Gemeinde), Gemeinde in der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva, Kroatien
 Nationalpark Mljet, Nationalpark im Westteil der Insel Mljet